El término Cuzcurrita puede hacer referencia a las siguientes localidades españolas:
 Cuzcurrita de Aranda, una localidad del municipio de Brazacorta, en la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Cuzcurrita de Juarros, una localidad del municipio de Ibeas de Juarros, en la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Cuzcurrita de Río Tirón, un municipio de La Rioja.
 Cuzcurritilla es una localidad del municipio de Rodezno, en La Rioja.
 Cozcurrita, una localidad del municipio de Fariza, en la provincia de Zamora, Castilla y León.